Джайпур может означать:

 Джайпур — город в штате Раджастхан, Индия.
  Джайпур — округ в штате Раджастхан, Индия.
 Джайпур — международная аэропорт в Индии, обслуживающий одноимённый город.